4-й мемориал Таля — международный шахматный турнир проходивший с 4 по 18 ноября в 2009 году в Москве.

 Категория: 21-я (средний рейтинг 2764).
 Место проведения: первые 4 тура в гостинице «Националь», остальные в ГУМе.
 Главный арбитр: Герт Гейссен (Нидерланды).
 Контроль: 2 часа на 40 ходов, потом 1 час на 20 и 15 минут до конца с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го.

Участники 

¹) рейтинги даны на ноябрь 2009 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 4-й мемориал Михаила Таля на сайте ChessPro.ru
 «Мемориал Таля – открытие» на сайте RussiaChess.org
 Репортаж Ильи Одесского «Пять ничьих, не считая свадьбы» (06.11.2009)
 Репортаж Ильи Одесского «Не мог он гаджет от девайса» (09.11.2009)
 Репортаж Ильи Одесского «Будем здоровы» (11.11.2009)
 Репортаж Ильи Одесского «Борис, вы правы» (13.11.2009)
 Репортаж Ильи Одесского «Три истории» (15.11.2009)

Мемориал Таля
2009 год в шахматах
Спорт в России в 2009 году
Ноябрь 2009 года
Международные спортивные соревнования в Москве
2009 год в Москве